Карел Ванек ():
 Ванек, Карел (1887—1933) — чешский писатель, журналист («Приключения бравого солдата Швейка в русском плену»).
 Ванек, Карел (1895—1958) — чехословацкий шахматист.
  (1866—1924) — чешский политик.
  (1900 — ок. 1960) — чешский художник, поэт и юрист, участник объединения «Девятисил».